Schloss Gammertingen steht für:

 Altes Schloss (Gammertingen)
 Neues Schloss (Gammertingen)